Christine har flere betydninger:

 En variant af pigenavnet Christina
 Christine (roman af Helle Stangerup)
 Christine (roman af Stephen King)
 Christine (film)